Janusz Jerzy Kozłowski ps. „Czwartak” (ur. 1887) – działacz niepodległościowy, podporucznik piechoty Wojska Polskiego, poseł na Sejm RP III kadencji (1930–1935), odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP i Krzyżem Niepodległości
 Janusz Krzysztof Kozłowski (ur. 1936) – profesor zwyczajny dr hab., polski archeolog, encyklopedysta
 Janusz Kozłowski (1941–2016) – muzyk jazzowy, kontrabasista

Zobacz też 
 Kozłowski

Przypisy